Барон Бела Венкхейм (; 16 февраля 1811, Кёрёшладань — 7 июля 1879, Будапешт) — венгерский политик, который занимал пост премьер-министра Венгрии в течение нескольких месяцев в 1875 году.

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография

Министры внутренних дел Венгрии
Министры иностранных дел Венгрии
Революционеры Венгрии